Храм Воскресения Христова — храм Владимирской епархии Русской православной церкви в деревне Тихоново Гусь-Хрустального района Владимирской области. Строился в 1866—1868 годы, колокольня и ограда — в 1874 году.

История 
Согласно «Описанию…» в 1866 года в деревне Арефино (ныне Тихоново) была заложена каменная церковь Воскресения Христова. Церковь построили довольно быстро — за три года. В штате прихода были: священник, дьяк, псаломщик. При храме действовала земская народная школа, в которой в 1896 году обучалось 102 учащихся. С 1869 года храм оставался центром образования и просвещения населения деревень Ягодино, Избищ, Синцово и Василево с общим населением около 1800 человек.

В конце XIX начале XX века в храме служили:
 священник Павел Васильевич Стародворский
 диакон Дмитрий Успенский
 диакон Алексий Добровольский
 священник Николай Флоринский
 диакон Василий Савельев.

В начале 1940-х церковь была закрыта, в 1960-х разобрана колокольня, а сам храм использован под склад.

С 2009-го года начато восстановление храма.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20181227214619/http://tikhonovo.ru/

Тихоново
Гусь-Хрустальный район
Тихоново